Die USL Championship 2019 ist die neunte Spielzeit der Liga und die dritte als offizielle zweite Liga der USA und Kanadas. Sie begann am 9. März 2019 und soll am 20. Oktober desselben Jahres enden. Es nehmen 36 Teams am Spielbetrieb teil, davon 35 aus den Vereinigten Staaten und eines aus Kanada.

Der Sieger der letztjährigen Regular Season, der FC Cincinnati, wechselte in die Major League Soccer, amtierender USL-Cup-Sieger ist der Louisville City FC.

Änderungen gegenüber der Saison 2018 
 Der Liganame wurde von United Soccer League in USL Championship geändert.
 Insgesamt nehmen sieben neue Franchises ihren Spielbetrieb auf – Austin Bold, die Birmingham Legion, El Paso Locomotive, Hartford Athletic, Loudoun United, der Memphis 901 FC und New Mexico United.
 Vier Franchises nehmen nicht mehr an der Liga teil. Der FC Cincinnati wechselte in die Major League Soccer, die Richmond Kickers und der Toronto FC II in die USL League One. Der Penn FC plant ebenfalls einen Wechsel in die League One, allerdings erst zur Saison 2020.
 Der Saint Louis FC und die Swope Park Rangers wurden von der Western in die Eastern Conference umgestuft, damit beide Conferences die gleiche Zahl an Teilnehmern aufweisen.
 Insgesamt finden die Spiele innerhalb von 33 Wochen statt. Jede Mannschaft spielt 34 Spiele in der Regular Season.

Teilnehmende Mannschaften 
In der Saison 2019 nehmen 36 Franchises an der USL Championship teil, davon sind 35 Franchises sind in den Vereinigten Staaten und eines in Kanada beheimatet. Die in der durch den Arkansas River geteilten Karte mit einem blauen Punkt markierten Mannschaften spielen in der Western, die mit einem roten Punkt markierten in der Eastern Conference.

Regular Season

Tabellen

Eastern Conference

Western Conference

Play-offs

Play-In-Runde 
 Eastern Conference

|}

 Western Conference

|}

USL Championship Play-offs

Einzelnachweise 

Fußballsaison 2019
2019